Denée – paese in Belgio
 Denée – comune in Francia